Riksväg 5  kan syfta på:

Riksväg 5, Estland
Riksväg 5, Finland
Riksväg 5, Nederländerna
Riksvei 5 – en väg i Norge, se Lista över riksvägar i Norge
Riksväg 5 – gamla Riksfemman i Sverige, numera Riksväg 40, Göteborg - Västervik